Poly est un préfixe qui vient du grec πολλοί (polloí) qui signifie « plusieurs ». On le retrouve dans de nombreux mots en français (notamment dans les domaines scientifiques). Poly est également un apocope souvent employé à l'oral à la place d'un mot commençant par ce préfixe. Enfin, Poly est également un nom.

Chimie 
 polymère, substance composée d'enchainement de macromolécule de même nature ;
 polyéthylène, polymère très utilisé.

Mathématique 
 polyèdre, forme géométrique à trois dimensions et faces planes ;
 polygone, forme géométrique à deux dimensions composée d'une suite de segments ;
 polynôme, la combinaison linéaire des puissances d'une variable.

Médecine 
 polydactylie, présence d’un ou plusieurs doigts supplémentaire(s) au niveau de la main ou d’un ou plusieurs orteils au niveau du pied.
 également
 , nom de certaines écoles et universités techniques ;

Autres
 polygraphe, auteur qui écrit sur des domaines variés ;

Apocope
L'apocope poly est également souvent employé pour :  
un poly, pour une polycopie, procédé de reproduction de documents et par extension, une reproduction des notes d'un cours ;
 un ou une poly, personne ayant des relations polyamoureuses ;
 la Poly, pour Polynésie française.

Œuvres de fiction 
Poly est le nom d'un poney imaginé par Cécile Aubry et qui a donné son nom à  :
 Poly, feuilleton télévisé français des années 1960 ;
 Poly, série de romans pour enfants écrits par Cécile Aubry, novélisation de la série télévisée du même nom ;
 Poly, film d'après le feuilleton (2020).

Autres noms 
 Poly, magazine mensuel d'actualité culturelle du nord-est de la France ;
 Poly (China Poly Group), conglomérat chinois ;
 Le Poly, nom d'un vaisseau de guerre français sous le règne de Louis XIV.
 Poly (1907-1986), Policarpo Ribeiro de Oliveira, footballeur international brésilien.

Notes et références

Homonymie de titre